Тагоба, или Тагобаский джамоат () — сельская община (джамоат) в Раштском районе Таджикистана. Расстояние от центра джамоата (село Тагоба) до центра района (пгт Гарм) — 35 км. В состав джамоата входят 9 дехов (сельских населённых пунктов). Население — 5 890 человек (2015 г.), таджики.

Населённые пункты

Примечания 

Сельские джамоаты Раштского района
Сельские общины Таджикистана